dawne gminy:
 gmina Zdziechowice – dawna gmina wiejska, powiat janowski, gubernia lubelska
 gmina Zdziechowice – dawna gmina wiejska, powiat oleski, woj. opolskie